Bond se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Bond ornithologist 
 James Bond
 Jason E. Bond
 Kenneth G.M. Bond